Behind the Footlights – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Behind the Footlights – cortometraggio del 1916 diretto da Bobby Burns e Walter Stull
Behind the Footlights – documentario del 1946 diretto da Vyvyan Donner e Edmund Reek